Sydney Smith peut désigner :
 Sydney Smith (1771-1845), écrivain anglais ;
 Sydney Smith (compositeur) (1839-1889), compositeur anglais ;
 Sydney Smith (homme politique australien) (1856-1934), homme politique australien ;
 Sydney Smith (joueur de cricket) (1881-1963), joueur de cricket originaire de Trinidad et Tobago ;
 Sydney Goodsir Smith (1915-1975), poète et artiste néo-zélandais né en Écosse ;
 Sydney Smith (1872-1947), joueur de tennis et badminton de Royaume-Uni ;
 Sydney John Smith (1892-1976), homme politique canadien ;
 Sydney Smith(1909-1978), acteur américain.

Références